Die Abkürzung HGV steht für:
 Hansischer Geschichtsverein
 HGV (Unternehmen): HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH
 Hochgeschwindigkeitsverkehr
 Hepatitis-G-Virus, siehe GB-Viren
 Heimat- und Geschichtsverein, siehe Heimatverein und Geschichtsverein
 HGV Nörvenich siehe Heimat- und Geschichtsverein Nörvenich
 Heavy goods vehicle, englische Abkürzung für Lastkraftwagen ab einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 t

HGV